Вохынь () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радзыньский повят, Люблинское воеводство. Население — 7335 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Безволя
 Боянувка
 Браница-Суховольска
 Браница-Суховольска-Парцеля
 Курашев
 Суховоля
 Лисёвулька
 Оссова
 Острувки
 Плянта
 Суховоля-Колёня
 Сверже
 Вохынь
 Вулька-Здункувка
 Збулитув-Малы

Соседние гмины 
 Гмина Чемерники
 Гмина Дрелюв
 Гмина Комарувка-Подляска
 Гмина Милянув
 Гмина Радзынь-Подляски
 Гмина Семень

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства